Alfred Arndt – architetto tedesco
 Denis Arndt – attore statunitense
 Ernst Moritz Arndt – scrittore e poeta tedesco
 Ernst Arndt – attore tedesco
 Felix Arndt – compositore e pianista statunitense
 Gertrud Arndt – fotografa e designer tedesca
 Johann Arndt – teologo tedesco
 Judith Arndt – ciclista su strada tedesca
 Maximilian Arndt – bobbista tedesco
 Michael Arndt – sceneggiatore statunitense
 Nikias Arndt – ciclista su strada tedesco
 Paul Arndt – archeologo tedesco